Jaruge (Sikirevci), naselje u općini Sikirevci, Hrvatska
 Jaruge (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH